Altenhagen ist der Name von Gemeinden und Ortsteilen:

in Deutschland

 in Mecklenburg-Vorpommern
 Altenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Altenhagen (Kröpelin), Ortsteil der Stadt Kröpelin, Landkreis Rostock
 Altenhagen (Lohmen), Ortsteil der Gemeinde Lohmen, Landkreis Rostock
 Altenhagen (Sundhagen), Ortsteil der Gemeinde Sundhagen, Landkreis Vorpommern-Rügen
 Altenhagen (Velgast), Ortsteil der Gemeinde Velgast, Landkreis Vorpommern-Rügen

 in Niedersachsen
 Altenhagen (Auetal), Ortsteil der Gemeinde Auetal, Landkreis Schaumburg
 Altenhagen (Celle), Ortsteil der Kreisstadt Celle, Landkreis Celle
 Altenhagen (Hagen am Teutoburger Wald), Ortsteil der Gemeinde Hagen am Teutoburger Wald, Landkreis Osnabrück
 Altenhagen (Hagenburg), Dorf in der Gemeinde Hagenburg, Landkreis Schaumburg
 Altenhagen (Salzgitter), Siedlung des Ortsteils Lichtenberg, kreisfreie Stadt Salzgitter
 Altenhagen II, Ortsteil der Gemeinde Messenkamp, Landkreis Schaumburg
 Altenhagen I, Ortsteil der Stadt Springe, Region Hannover

 in Nordrhein-Westfalen
 Altenhagen (Bielefeld), Ortsteil der Stadt Bielefeld
 Altenhagen (Hagen), Ortsteil der Stadt Hagen

 in Polen:
 Altenhagen, Kreis Schlawe, Pommern, seit 1945: Jeżyce, Ort der Gmina Darłowo, Powiat Sławieński, Woiwodschaft Westpommern
 Groß Altenhagen, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Majdany Wielkie, Ort der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Klein Altenhagen, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Majdany Małe, Ort der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren